Centralny Dom Maklerski Pekao SA
 CDM (Clean Development Mechanism) – mechanizm obniżający koszty ograniczania emisji gazów szkodliwych dla środowiska poprzez inwestowanie w projekty redukujące emisję gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się, opracowany w ramach Protokołu z Kioto
 CDM (Custom Development Method) – metodologia firmy Oracle w zakresie prowadzenia projektów informatycznych
 CDM (fr. Comptoir des Marchandises) – dawna nazwa francuskiej sieci dyskontowej Netto
 CDM – skrót oznaczający maxi singla w postaci płyty kompaktowej (CD)